Wool est un mot anglais signifiant « laine » et peut notamment faire référence à :

Cinéma 

 Wool 100%, un film japonais de Mai Tominaga sorti en 2006 ;
 Wool, une série télévisée de science-fiction américaine.

Patronyme 

 John Ellis Wool (1784–1869), officier de l'armée des États-Unis ;
 Breeda Wool, actrice américaine.

Toponyme 

 Wool, village et paroisse civile d'Angleterre, dans le sud du Dorset.